FCL peut faire référence à :
 Fédération communiste libertaire, une organisation communiste libertaire des années 1930 ;
 Fédération communiste libertaire, une organisation communiste libertaire des années 1950 ;
 Football club Lézignan-Corbières rugby league, un club de Rugby à XIII basé à Lézignan-Corbières ;
 Football Club de Lorient, un club de football basé à Lorient ;
 Football Club Libourne, en Gironde ;
 Football Club de Lyon, un club omnisports lyonnais notamment connu pour ses sections football, rugby à XV et hockey sur gazon ;
 Football Club Lourdais, un club de rugby ;
  (en français, limiteur de courant de défaut).